Proud Like a God () — дебютный студийный альбом группы Guano Apes. Выпуск состоялся в Германии 6 октября 1997 года на лейбле GUN Records, 24 декабря 1997 года на лейбле GUN Records и BMG Entertainment, в США 28 сентября 1999 года на RCA Records и BMG.

Альбом достиг платинового статуса и разошелся тиражом 200 000 копий в Германии и Швейцарии. Синглы с альбома «Open Your Eyes» и «Lords of the Boards», заняли 5-е и 10-е места в немецких чартах.

Информация об альбоме

Предыстория 
После победы в конкурсе талантов «Local Heroes» в 1996 году Guano Apes отправились в студию Horus Studio в Ганновере для записи своего дебютного альбома и подписали контракт с GUN Records, подразделение BMG Rights Management. В документальном фильме «Planet of the Apes» барабанщик Деннис Пошватта назвал процесс записи „в действительности плохим опытом“, так как группа не осознавала, что запись альбома существенно отличается от выступления вживую. Вокалистка Сандра Насич, с другой стороны, сочла работу в студии „интересной“ вспомнив, как работа в студии позволяла чувствовать себя уважаемой певицей, в то время как гитарист Хеннинг Рюменапп охарактеризовал её как „обучение без отрыва от производства“.

Создание альбома 
Альбом записывался в период 1996–1997 годы. Первоначально «Proud Like a God» записывался на ленте с высокой выходной мощностью BASF Master 900 Maxima. Музыкальное сопровождение альбома написано группой Guano Apes. Все тексты композиций полностью написаны Сандрой Насич. Наибольшую часть альбома («Open Your Eyes», «Maria», «Rain», «Crossing the Deadline», «We Use the Pain», «Never Born», «Wash it Down», «Scapegoat») продюсировал германский звукоинженер и продюсер Вольфганг Штах в городе Ганновер в студии Horus Sound Studio. Композиция «Lords of the Boards» была спродюсирована самой группой. Микшированием занимался Рональд Прент в студии Wisseloord Studios в Нидерландах. Дополнительно на роль звукоинженера был приглашён Герхард Вёльфле. В песне «Get Busy» скретчинг принадлежит Afam также в записи участвовал виолончелист Smoke. За экстрим-вокал альбома отвечал тренер по вокалу Том Джексон. Над программингом и клавишными работал Гео Шаллер. Над перкуссией и программированием ударных трудился Майкл Вольперс. Над музыкальной составляющей «Proud Like a God» работал Маркус Балк. Для оформления альбома были приглашены фотограф Дирк Шелпмайер и дизайнер студии FUEGO-Ateliers Фридель Мудерс.

Переиздание 
В честь двадцатилетия «Proud Like a God» было издано юбилейное переиздание, релиз состоялся 6 октября 2017 года. Альбом был заново ремастирован и пересведён само же название получило стилизацию под римские цифры. Переиздание включило в себя обновленную двухдисковую-версию оригинального альбома, содержащую миксы 10 песен, а также ранее неизданный трек «Score». Второй диск содержит полностью переработанные «версии 2017 года» шести песен с «Proud Like a God», и три специально записанных кавер-версий для релиза. Песня «Lose Yourself» была выпущена в качестве сингла 15 сентября 2017 года. В день релиза переиздания был представлен видеоклип на данный сингл.

Список композиций

Proud Like a God XX

Участники записи 

 Guano Apes
 Сандра Насич — вокал.
  — гитара.
 Штефан Уде — бас-гитара.
 Деннис Пошватта — ударные.

Приглашённые музыканты
 Afam — скретчинг.
 Smoke — виолончель.

Технический персонал
 Том Джексон — тренер вокала.
 Майкл Уолперс — перкуссия.
 Рональд Прент — сведение.
 Фридель Мюде — дизайн.

Приём 
CMJ дал положительный отзыв, высоко похвалив вокальный диапазон Сандры Насич назвав альбом «хорошо смешанным сочетанием сладкой поп-музыки и грубого рока, с небольшим количеством лупов, основанных на электронной музыке, и атмосферы, добавленной в хорошей мере».

Чарты

Чарт по окончании года

Сертификаты

Ссылки 
 
 Proud Like a God в Apple Music
 Proud Like a God XX в Apple Music
 Proud Like a God  на сайте Яндекс.Музыка
 Proud Like a God XX  на сайте Яндекс.Музыка

Примечания 

Альбомы альтернативного рока
Альбомы Guano Apes
Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы GUN Records
Альбомы BMG
Альбомы со скрытыми дорожками
Альбомы, сертифицированные как платиновые Bundesverband Musikindustrie
Альбомы RCA Records
Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного метала